Garmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Friedrich Garmann (1640–1708), deutscher Mediziner
 Christopher Garmann (1720–1779), norwegischer Vogt und Justizrat
 Immanuel Heinrich Garmann (1679–1730), deutscher Mediziner
 Israel Traugott Garmann (1684–1746), deutscher Theologe
 Johan Garmann (1610–1673), dänisch-norwegischer Kaufmann und Politiker

Siehe auch:
 Gahrmann
 Garman
 Garmanns